Ма́рта — многозначное слово.
  — женское имя, в переводе с арамейского языка означает «хозяйка, госпожа, наставница».
 «Марта» — комическая опера немецкого композитора Фридриха фон Флотова.
 Марта — Marta Trade Inc. LTD, Великобританская фирма по производству бытовой техники.
 Марта — последний представитель вида странствующий голубь (Ectopistes migratorius).

Топоним 
 Марта — река в Крыму, приток Качи.
 Марта — река в Краснодарском крае и Адыгее, приток Кубани.
 Марта — река в Италии, впадает в Тирренское море.
 Марта (Лацио) — коммуна Италии.
  — село в общине Вьянос на острове Крит в Греции.
  — невключённая территория в Теннесси, США.

Персоны 
 Баба Марта — мифический женский персонаж в болгарском фольклоре.
 Марта, Пётр Иокимович (род. 1952) — советский борец вольного стиля.
 Марта Виейра да Силва — нападающая ФК Лос-Анджелес Сол и сборной Бразилии, обладательница Золотого мяча и Золотой бутсы.
Марта, Марфа — вторая жена Миндовга.

См. также 
 Марфа
 Март
 Мартин
 MARTa
 План «Марта»